Redange (Luxemburg), plaats en gemeente in Luxemburg
 Rédange (Frankrijk), plaats en gemeente in Frankrijk